Голф се може односити на
Голф, спорт
Голф, аутомобил
Голф насеље, урбано насеље у општини Чукарица 
Радио Голф